Первая лига ПФЛ 1992 — первый сезон второго по значимости дивизиона чемпионата России по футболу.

Участники 
В сезоне 1992 года первая лига, состав участников которой был набран из второй и второй низшей лиг чемпионата СССР сезона 1991 года, была разделена на 3 зоны. Победитель каждой зоны выходил в высшую лигу.

«Запад» 
 «АПК» Азов
 «Асмарал» Кисловодск
 «Гекрис» Новороссийск
 «Динамо» Вологда
 «Дружба» Майкоп
 «Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис» Сочи 
 «Металлург» Липецк
 «Нарт» Черкесск
 «Прометей-Динамо» Санкт-Петербург 
 «Спартак» Анапа
 «Спартак» Нальчик
 «Текстильщик» Иваново
 «Терек» Грозный
 «Торпедо» Владимир
 «Торпедо» Таганрог
 «Трион-Волга» Тверь 
 «Уралан» Элиста
 «Энергомаш» Белгород

«Центр» 
 «Атоммаш» Волгодонск 
 «Гастелло» Уфа 
 «Динамо» Киров 
 «Дружба» Йошкар-Ола
 «Звезда» Пермь
 «Зенит» Ижевск
 «Зенит» Челябинск
 «КАМАЗ» Набережные Челны 
 «Лада» Димитровград
 «Лада» Тольятти
 «Металлург» Магнитогорск
 «Рубин-ТАН» Казань
 «Светотехника» Саранск
 «Сокол» Саратов
 «Торпедо» Волжский
 «Торпедо» Миасс
 «Торпедо» Рязань
 «Уралец» Нижний Тагил

«Восток» 
 «Амур» Благовещенск 
 «Амур» Комсомольск-на-Амуре 
 «Динамо» Барнаул
 «Динамо» Якутск
 «Звезда-Юнис-Сиб» Иркутск
 «Иртыш» Омск
 «Кузбасс» Кемерово
 «Локомотив» Чита
 «Луч» Владивосток 
 «Металлург» Красноярск
 «Металлург» Новокузнецк
 «Сахалин» Южно-Сахалинск
 «Селенга» Улан-Удэ
 «СКА» Хабаровск
 «Томь» Томск
 «Чкаловец-ФоКуМиС» Новосибирск

Итоговое положение команд

«Запад» 

Лучшие бомбардиры:
 Гоча Гогричиани («Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис») — 26 мячей в 29 матчах.
 Эдуард Куготов («Спартак» Нч) — 19 мячей в 32 матчах.
 Николай Сухов («Торпедо» Вл) — 17 мячей в 31 матче.
 Константин Камнев («Терек») — 16 мячей в 33 матчах.
 Артур Шамрин («Металлург») — 14 мячей в 33 матчах.
 Юрий Бобрышев («Уралан») — 13 мячей в 33 матчах.
 Юрий Криволапов («Текстильщик») — 13 мячей в 31 матче.
 Евгений Сапрыкин («Спартак» Ан) — 13 мячей в 34 матчах.
 Валерий Попов («Торпедо» Тг) — 12 мячей в 33 матчах.
 Сергей Бурдин («Гекрис») — 11 мячей в 33 матчах.

«Центр» 

Лучшие бомбардиры:
 Олег Терёхин («Сокол») — 27 мячей в 33 матчах.
 Сергей Чеснакас («Лада») — 26 мячей в 31 матче.
 Виктор Панченко («КАМАЗ») — 26 мячей в 33 матчах.
 Владимир Филимонов («Звезда») — 21 мяч в 31 матче.
 Дмитрий Петренко («Торпедо» Влж) — 19 мячей в 34 матчах.
 Марат Мулашев («Рубин») — 18 мячей в 34 матчах.
 Андрей Иванов («Зенит» Иж) — 16 мячей в 33 матчах.
 Юрий Кузнецов («КАМАЗ») — 15 мячей в 30 матчах.
 Гарник Авалян («Торпедо» Рз) — 14 мячей в 31 матче.
 Михаил Потыльчак («Торпедо» Влж) — 14 мячей в 28 матчах.

«Восток» 

Лучший бомбардир:
 Вячеслав Карташов («Иртыш») — 19 мячей в 30 матчах.
 Владимир Мисюченко («Динамо» Як) — 13 мячей в 27 матчах.
 Владислав Яркин («Кузбасс») — 13 мячей в 15 матчах.
 Александр Алфёров («Звезда-Юнис-Сиб») — 12 мячей в 30 матчах.
 Вадим Богданов («Металлург» Кр) — 11 мячей в 15 матчах.

Примечания

Ссылки 
 Зона «Запад» на sportbox.ru 
 Зона «Центр» на sportbox.ru 
 Зона «Восток» на sportbox.ru 

1992
Спорт в России в 1992 году